Abduraimov ist der Familienname folgender Personen:

 Behzod Abduraimov (* 1990), usbekischer Pianist
 Elnur Abduraimov (* 1994), usbekischer Boxer